Хёрд, Херд () — фамилия. Известные носители:

 Херд, Гар (род. 1948) — американский баскетболист.
 Хёрд, Гейл Энн (род. 1955) — американский кинопродюсер и сценарист.
 Хёрд, Джарретт (род. 1990) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе.
 Хёрд, Джон (1945—2017) — американский актёр.
 Хёрд, Дуглас (род. 1930) — британский политик, министр внутренних (1985-1989) и иностранных (1989-1995) дел.
 Херд, Дэвид (1934—2016) — шотландский футболист, нападающий.
 Херд, Крис (род. 1988) — австралийский футболист.
 Хёрд, Ларри (род. 1960) — американский диджей и композитор.
 Херд, Маири (Милн, Маири) — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Хёрд, Марк (1957—2019) — американский менеджер, генеральный директор и член совета директоров корпорации Oracle Corporation.
 Хёрд, Мишель (род. 1966) — американская актриса.
 Хёрд, Тиомбе (род. 1973) — американская легкоатлетка, прыгунья тройным.
 Хёрд, Уильям Теодор (1884—1973) — шотландский кардинал.
 Хёрд, Флойд (род. 1966) — американский легкоатлет, спринтер.
 Херд, Фредерик (1879—1952) — американский стрелок, олимпийский чемпион.
 Хёрд, Эмбер (род. 1986) — американская актриса.
 Херд-Вуд, Рейчел (род. 1990) — британская актриса и модель.

Топонимы 
 Херд (округ, Джорджия) — округ штата Джорджия, США.
 Остров Херд — см. Остров Херд и острова Макдональд.

См. также 
 Хёрдлер
 Хёрдт — коммуна в Германии.
 Хердер
 Хердман

Примечания